a nudez
 nu, a 13.ª letra do alfabeto grego
 Nu (1993), filme dirigido por Mike Leigh
 Nu (2017), filme dirigido por Michael Tiddes
 Nu (álbum), da banda brasileira Forfun
Nubank, startup brasileira do segmento bancário
 Nu, uma das 56 etnias reconhecidas pela República Popular da China.
 Nivelamento Urbano - Rede altimétrica constituída por nivelamento geométrico da responsabilidade dos municípios portugueses, sendo apoiadas geralmente a partir de pontos da Rede Nacional Altimétrica do IGP, conhecidos como NPs ou Nivelamento de Precisão.

Desambiguações de siglas